Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rainer Schüttler era il campione uscente.

Fabrice Santoro vinse contro Rainer Schüttler che si ritirò sul punteggio si 3-6, 7-5 e 3-0.

Teste di serie 

  Nicolas Kiefer (semifinale)
  Félix Mantilla (primo turno)
  Fabrice Santoro (campione)
  Younes El Aynaoui (semifinale)

 Hicham Arazi (primo turno) 
 Jiří Novák (primo turno) 
 Daniel Vacek (secondo turno) 
 Sjeng Schalken (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 2000
ATP Tour 2000